Лихолесье — обширный лес в произведениях Дж. Р. Р. Толкина.
 Лихолесье (музыкальный проект) — музыкальный проект музыканта из Новосибирска.
 ЛихоЛесье (группа) — группа музыкантов из г. Горловка, Донбасс, Украина.